A USS Hornet nevet az alábbi hadihajók viselték:

 USS Hornet (1775), amerikai szlúp a Polgárháború idején
 USS Hornet (CV 8), amerikai repülőgép-hordozó a második világháború idején, 1942 októberében elsüllyesztették
 USS Hornet (CV12), amerikai repülőgép-hordozó a második világháború idején, jelenleg múzeumhajó